Wolfgang Amadeus Mozart — compositor clássico
 Amadeus — filme sobre a vida de Wolfgang Amadeus Mozart
 Amadeus Cho
 Amadeus (CRS) — sistema de reservas por computador
 Amadeus (programa de computador)
 Eleutherodactylus amadeus — espécie de anfíbio da família Leptodactylidae.

Desambiguações de prenomes